Forest County är namnet på flera countyn i USA.

 Forest County, Pennsylvania
 Forest County, Wisconsin